Девон — період в історії Землі
 Девон — обертова блешня для ловлі хижої риби

 Девон — графство в Англії
 Девон — острів в Канаді

 Девон — американська порноакторка